Я́ков Орло́в:
 Орлов, Яков Васильевич (1775—1819) — российский поэт, историк, профессор.
 Орлов, Яков Иванович (1923—1981) — советский композитор, дирижёр, педагог.
 Орлов, Яков Никифорович (1917—2009) — Герой Советского Союза.